Domingue peut se référer à :

Patronyme 
  (1937-), chercheur médical américain ;
 Hervé Domingue (19XX-), chanteur et comédien français ;
 Jean Domingue (1962-), homme politique québécois ;
  (1961-), professeur britannique ;
 Louis Domingue (1992-), joueur professionnel de hockey sur glace québécois ;
 Maurice Domingue (1918-2002), peintre aquarelliste québécois ;
 Michel Domingue (1813-1877), président d'Haïti de 1874 à 1876 ;
  (1969-), joueuse d'échecs seychelloise.

Toponymie 
 Saint-Domingue, colonie française aujourd'hui devenue Haïti ;
 Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine.

Littérature 
 Domingue, personnage fictif du roman Paul et Virginie de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre.